Дании́л Васи́льевич Патрикеев по прозванию Щеня́ (? — после 1515) — князь, знаменитый русский воевода, наместник и боярин времён Ивана III и Василия III, родоначальник князей Щенятевых.

Сын боярина Василия Юрьевича Патрикеева. Его прадед Патрикей был выходцем из Литвы, поселившимся в Московском Кремле в Москве и взявшим в жёны дочь великого князя Дмитрия Донского —  Анну. От Патрикея произошли многие знатные фамилии России. Родной брат Даниила Васильевича — Иван Васильевич Булгак, от которого произошли Булгаковы, Мощокины, Куракины, Голицыны. Большую роль в политике Ивана III играл дядя Щени Иван Юрьевич Патрикеев и его сын Василий Иванович.

Князь Даниил Васильевич был членом Боярской думы, в которой из 11 участников было четверо Патрикеевых (Иван Юрьевич и Василий Иванович Патрикеевы, Даниил Васильевич, Иван Васильевич Булгак), ещё один думский боярин Семён Иванович Ряполовский, был зятем Ивана Юрьевича.

Биография 
В 1476 году участвовал в царском новгородском походе и в этом же году пожалован в бояре. В 1482 году послан первым воеводою войск на Вятку. В 1484 году первый воевода войск в походе на Литву. В 1487 и 1489 годах первый воевода Большого полка в походе на Вятку, где взял город Хлынов и все прилегающие земли покорил, а знатных вятчан с семьями вывез в московское государство.  В 1488 году участник тайных переговоров с германским императорским послом Николаем Поппелем.

В 1489 году во главе армии, насчитывающей 64 тысячи человек совершил поход в Вятскую землю, где осадил и взял Хлынов (современный Киров), до этого захваченный Казанским ханством. Как союзник Московского государства, Хлынов был теперь окончательно присоединён к нему.

Принимал активное участие в «пограничной» войне против Литвы 1487—1494 годов и столкновениях, ей предшествовавших. В 1490 и 1492 первый воевода Большого полка в походах на Литву.

В 1493 году со своим родственником Василием Ивановичем Патрикеевым, также известным под именем Вассиан Косой, захватили Вязьму, Дорогобуж и Мценск и передали её во владение Москвы. В этом же году послан первым в Тверь с царевичем князем, будущим царём Василием III Ивановичем.

Во время Русско-шведской войны 1495—1497 годов был главным воеводой великокняжеской армии, которая в 1495 году ходила в Лифляндию, осадила Выборг. Во время штурма погибло много русских и шведов, но Выборг устоял. Поскольку начиналась зима и у армии кончались припасы, то на повторный штурм князь Даниил Васильевич идти не рискнул. Однако его армия, минуя Выборг, беспрепятственно опустошила всю южную Финляндию.

В марте 1499 года пришла весть от Абдул-Латифа, что Мамуков брат Агалак вместе с Ураком (по слухам, до 80 тыс. человек) идут на Казань. В помощь казанскому царю Иваном III была выдвинута рать под командованием четырёх воевод — князей Ф. И. Бельского, Семёна Романовича Ярославского, Юрия Захарьича и Даниила Васильевича Щени. Однако Агалак, узнав о выдвижении русских, от нападения на Казань отказался. В этом же году послан из Твери на Литву и при реке Полмене в Тишинове разбил литовцев.

С началом войны с Литвой в 1500 году князь Даниил Васильевич с тверскими войсками присоединился к воеводе Юрию Захарьичу, который действовал в направлении Смоленска. Войска великого гетмана Литвы Константина Острожского двинулись на русское войско, надеясь легко разбить относительно небольшое войско, но к этому моменту уже подошла рать Щени. Тем не менее Острожский решил атаковать русское войско. 14 июля 1500 года Щеня разгромил в битве на Ведроше великого гетмана Литвы Константина Острожского, пана Остиковича, маршала Литовара, взял их в плен вместе с большинством литовских воевод, отослал в Москву. Продолжив поход взял Торопец, Путивль и другие города.

В 1501 году послан первым в Тверь, вновь с царевичем Василием Ивановичем, откуда ходил первым воеводою Большого полка на Литву и при реке Тросне разбил их. С войском выслан на помощь Пскову, которому угрожало очередное вторжение Ливонского ордена. В августе магистр Ливонского ордена Вальтер Платтенберг у Изборска атаковал и с потерями отбросил передовой отряд русского войска, в котором находился и Д. Щеня. Однако неудача только увеличила его энергию, подготовившего глубокое вторжение в орденские земли и в октябре того же года нанёсшего решающее поражение войску дерптского архиепископа в битве под Гельмедом. Продолжая поход, войска разорило многие территории, подвластные Ордену, что заставило последний отказаться от агрессивной политики на русских рубежах. В сражении у озера Смолина год спустя обе стороны заявили о своей победе.

В 1502 году участвовал в неудачной осаде Смоленска в возобновившейся войне с Литвой. В этом же году назван новгородским наместником, и послан первым воеводою Большого полка против лифляндцев, которых в ноябре разбил, а страну от Колывана до Ивангорода опустошил. Зимой 1502-1503 года участвовал в русско-литовских переговорах, завершившихся подписанием перемирия на 6 лет.

В 1503 году отправлен первым воеводою Большого полка на помощь Пскову против лифляндцев, а после в Литву. В этом же году, числе пяти ближайших к великому князю Ивану III, заверил своей подписью его духовную грамоту. В 1504 году из Новгорода ходил первым воеводою Большого полка в поход к Мстиславлю, Полоцку и в другие литовские места.

В 1505 году, после кончины Ивана III, при новом великом князе Василие III высокое положение при великокняжеском дворе осталось неизменным. Он был наместником в Юрьеве-Польском и в Новгороде. В 1506 году участвовал в срочной организации отпора набега казанских татар на Русь после неудачного русского похода на Казань. В этом же году ходил вторым воеводою Большого полка в поход к Мстиславлю и Полоцку. Летом 1507 года в Новгороде приложил огромные усилия для прекращения эпидемии чумы и ликвидации последствий грандиозного пожара. Из Новгорода ходил походом в помощь Стародубским князьям, потом из Великих Лук на Литву.

В 1507 году возобновилась война с Литвой. В 1508 году Даниил Щеня и Василий Шемячич безуспешно осаждали Оршу. В том же году отбил у Литвы несколько захваченных русских городов. В 1509 году приводил к присяге торопчан на верность Государю. В январе 1510 года был первым в царском походе из Новгорода в Псков, по указанию великого князя Даниил Щеня стал великокняжеским наместником московским. В 1511 году воевода войск на Оке от крымского вторжения. Весною 1512 года упомянут первым воеводою на Угре против пришедших на белёвские, одоевские, воротынские и алексенские места крымских татар, которые узнав о его приходе удалились из пределов государства, мае и в июне на реке Оке войско под его командованием отбило два крымскотатарских набега на Москву. Зимой 1512—1513 годов участвовал в неудачном походе на Смоленск и в его шестимесячной осаде. В 1514 году первый воевода Большого полка, увенчал свою военную карьеру взятием Смоленска после массированной бомбардировки города (у Смоленска было собрано более 300 русских орудий, невиданная мощь по тем временам). В 1515 году командовал войском в Дорогобуже и послан первым воеводою Большого полка на литовцев.

Умер в 1516 году.

Семья 
Женат на дочери князя Ивана Васильевича Горбатого-Шуйского.

Дети:

 Щенятев Михаил Данилович (ум. 1534) — боярин и воевода во время правления Василия III.

Память 
Символическое скульптурное изображение (прижизненных портретов не имеется) Д. Щени изображено на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде, среди наиболее выдающихся деятелей эпохи Ивана III.

Примечания

Литература 
 
 
 Борисов Н. С. Иван III. — 3-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2006. - 642 с. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; Вып. 1225 (1025)).; ISBN 5-235-02950-X. 
 Волков В. А. Войны и дружины Древней Руси. — М.: Прометей, 2016. — 464 с.; ISBN 978-5-9907453-6-0. — С.445-452.
 ; ISBN 5-94853-007-8.
 Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. — М.: Издательство ДОСААФ СССР, 1989. — 332 с.; ISBN 5-7030-0068-8. 
 Лубченков Ю. Н. Высшая знать на службе Российского государства. — М.: Вече, 2017. - 382 с. — (Россия. Моя история).; ISBN 978-5-4444-6116-7. — С.14-20.
 Алексеев Ю. А. Даниил Щеня — сподвижник Ивана III. // Военно-исторический журнал. — 1995. — № 6. — С.84-90.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Даниил Васильевич Щеня. стр. 72-73.

Ссылки 
 

Щеня
Военачальники Русского государства
Щенятевы
Участники Русско-литовской войны 1500—1503 годов
Участники Русско-литовской войны 1512—1522 годов
Участники Русско-шведской войны 1495—1497
Участники Русско-литовской войны 1507—1508 годов
Патрикеевы
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Основатели русских родов